Tainan (stad), een stad en stadsprovincie in Taiwan 
 Tainan (xiàn), een arrondissement (xiàn) in Taiwan